Dolní Újezd, comune del distretto di Přerov, nella regione di Olomouc
Dolní Újezd, comune del distretto di Svitavy, nella regione di Pardubice